Шмаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Шмаковское сельское поселение — входит в Кетовский район

Смоленская область
 Шмаковское сельское поселение — входит в Починковский район